Ю Джимин (; род. 11 апреля 2000 года, более известная под псевдонимом Карина () — южнокорейская певица, рэпер и танцовщица. Является участницей герл-группы Aespa.

Биография

Ранняя жизнь  
Ю Джимин родилась 11 апреля 2000 года в Соннам, Кёнгидо, Южная Корея. В 2016 году прошла прослушивание в SM Entertainmet.

В феврале 2019 года Карина появилась в видеоклипе Тэмина на песню «Want». Она также участвовала в подтанцовке последующих выступлений.

2 ноября 2020 года Карина снялась в рекламном ролике для Hyundai TUCSON вместе с Каем из EXO.

2020—настоящее время: Дебют в Aespa 
27 октября 2020 года Карина была представлена второй участницей новой женской группы SM Entertainment, Aespa. Дебют группы состоялся 17 ноября с синглом «Black Mamba».

Дискография

Примечания 

Музыканты Got the Beat
Музыканты Aespa